Année 109 du calendrier julien
 Année 109 av. J.-C. du calendrier julien
 Nombre naturel 109
 Centre commercial 109 à Tokyo, Japon
 109 (Poèmes électro), un album de Charlélie Couture sorti en 2001
 Ligne 109 (Infrabel).

Homonymie de nombre